Гали́на Алекса́ндровна Сове́тникова (14 ноября 1955, Псков, РСФСР, СССР) — советская гребчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1979).

Карьера 
На Олимпиаде в Москве Галина в составе распашной четвёрки с рулевым завоевала бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР